Retkovci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Ivankovo, Vukovarsko-srijemska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1381 stanovnika te 418 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji